Опиумните войни са две войни в Китай, водени през XIX век, инициирани от Британската империя и Френската империя, против императорски Китай:
 Първа опиумна война (1840—1842)
 Втора опиумна война (1856—1860), непосредствено след Кримската война.
 Опиумна война (1967) се нарича още и т.нар. тристранен сблъсък в Златния триъгълник на границата между Бирма, Тайланд и Лаос на река Меконг.

Източници 
 expert.ru

Вижте също 
 Опиум
 Опиоиди
 Опиати
 Истински романс
 Опиумна война (филм от 1999 г.)
 Опиумна война (филм от 2008 г.)

Външни препратки 
 За опиумните войни
 Първата опиумна война на третото хилядолетие
 Англия и САЩ - родители на световния наркобизнес

Пояснителни страници